Haukeland ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Haukeland (1920–1983), ein norwegischer Bildhauer
 Hege Haukeland Liadal (* 1972), norwegische Politikerin
 Henrik Haukeland (* 1994), norwegischer Eishockeytorwart
 Mons Haukeland (1892–1983), norwegischer General und Gründer der Heimevernet

Haukeland steht außerdem für:
 Haukeland, eine Siedlung im Stadtteil Fana in Bergen (Norwegen)
 Bahnhof Haukeland, ein ehemaliger Bahnhof der Gamle Vossebane (Norwegen)
 Haukeland Universitätskrankenhaus, ein Universitätskrankenhaus der Universität Bergen